Im antiken Griechenland gab es an vielen Orten athletische Veranstaltungen in Anlehnung an die Spiele in Olympia.

Einige sind lediglich durch Inschriften oder Münzen bekannt, aber andere, wie zum Beispiel das Olympische Festival von Antiochia waren zu ihrer Zeit berühmt.

Nachdem sich mehrere dieser Festivals etabliert hatten, wurden die antiken Olympischen Spiele in Inschriften einige Male mit dem Zusatz Pisa versehen.

Aigai in Makedonien. Dieses Festival existierte zur Zeit Alexanders des Großen.

Anazarbos in Kilikien, spät eingeführte Spiele.

Attaleia in Pamphylien. Dieser Wettbewerb ist nur durch Münzen überliefert.

Antiochia am Orontes. In Daphne, einem kleinen Ort, 40 Stadien von Antiochia entfernt. Dort gab es einen großen heiligen von vielen Brunnen bewässerten Hain. Das Festival hieß ursprünglich Daphnea und war Apollo und Artemis gewidmet, wurde aber in Olympische Spiele umbenannt, nachdem die Antiochier im Jahr 44 n. Chr. für das Privileg, die Spiele olympisch nennen zu dürfen, gezahlt hatten. Es wurde jedoch nicht regelmäßig als olympisches Fest abgehalten. Es begann am ersten Tag des Monats Hyperberetaios. Es war unter dem Vorsitz eines Alytarches. Die Feier wurde von Justin I. 521 n. Chr. abgeschafft. Die Schriften von Libanios und Johannes Chrysostomos enthalten unterschiedliche Angaben über die Zeiträume der Abhaltung dieser Spiele.

Dion in Makedonien. Diese Spiele wurden von Archelaos I. begründet und dauerten neun Tage, entsprechend der Anzahl der neun Musen. Euripides schrieb dort die Dramen Die Bakchen und Archelaos, die dort auch aufgeführt wurden. Sie wurden mit großer Pracht von Philipp II. von Makedonien und Alexander dem Großen gefeiert.

Kyzikos in Mysien.

Kyrene in Libyen.

Magnesia am Sipylos in Lydien.

Neapolis in Italien.

Nikaia in Bithynien.

Nikopolis,  beim Fest Aktia zu Ehren Apollos, dieses Spiele waren auch zum Gedenken an den Sieg über Mark Anton bei Actium 31 v. Chr.

Olympus, bei den Bergen zwischen Thessaloniki und Makedonien.

Pergamon in Mysien.

Side in Pamphylien.

Tarsos in Kilikien.

Tegea in Arkadien.

Thessaloniki in Makedonien. 

Thyatira in Lydien.

Tralles in Lydien.

Tyros in Phoenizien.

Siehe auch 
Panhellenische Spiele

Quelle 
 Dieser Artikel beinhaltet gemeinfreien Text von  bei ancientlibrary.com 

Olympische Spiele der Antike
Feste und Brauchtum (antikes Griechenland)